Ernst Hubert ist der Name folgender Personen:

* Ernst Hubert (Politiker) (1775–1852), deutscher Politiler, MdL Baden

 Ernst Hubert (1899–1988), Schweizer Maler